El naolán es una lengua indígena extinta que se habló en San Juan Naolán, localidad en el municipio tamaulipeco de Tula (México). La lengua se extinguió a principios del siglo XX. El naolán es conocido porque cuando lengua estaba extinta, Roberto Weitlaner recopiló una lista de 43 palabras y frases de un anciano que recordaba algunas expresiones.

Clasificación 
Weitlaner hizo comparaciones con las lenguas hokanas, las lenguas otomangueanas y algunas lenguas de América del Sur encontrando un puñado de coincidencias con ellas, sin que pareciera más cercana a alguna lengua. Posteriormente Weitlaner (1948) consideró que estaba emparentado con las lenguas uto-aztecas. William Bright (1955) consideró un parentesco con el coahuilteco, en particular consideró que podía tratarse de la lengua llamada janambre o tamaulipeco. Finalmente Sapir (1968) lo asoció al tónkawa. Se desconoce si el naolán pudo haber sido la lengua de los mascorros o los pisones que son mencionados por las fuentes coloniales en el área naolana.

De las palabras de la lista de Weitlaner, seis de ellas son claramente préstamos del español, otras cinco son préstamos de otras lenguas y otras cuatro podrían ser también préstamos; esto deja poco material con el que comparar por lo que Campbell (1979, 1997) considera que lo más apropiado es considerarlo como una lengua no clasificada.

Vocabulario 
Vocabulario naolán según Weitlaner (1948), pronunciado por Román Rochas, Procopio Medrano Silva, Febronio Sáenz, María Hernández, y Mariano Sáenz:

Frases 
Frases en naolán según Weitlaner (1948):

Referencias 

Naolan
Naolan